Un mélangeur, fouet électrique ou mixeur ou batteur-mixeur ; en cuisine : un appareil qui sert à mélanger, liquéfier ou réduire des aliments en purée.
 Un mélangeur, en plomberie : un type de robinet.
 Dans l'industrie, un mélangeur ou une bétonnière est un appareil utilisé pour mélanger ou homogénéiser diverses substances : poudres, pâtes, granulés, liquides, etc ;
 Un mélangeur, en électronique analogique : un circuit permettant de combiner plusieurs signaux contenant des informations différentes.
 Un mélangeur vidéo permet de créer des images composites à partir de plusieurs signaux vidéo.

Voir aussi 
 Agitateur industriel
 Pale (homonymie)